

Anno 
 931 o 931 a.C.

Codici 
 931 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Punaauia, sull'isola di Tahiti, nella Polinesia

Matematica 
 931 – numero